La  est une rivière du Land de Basse-Saxe, en Allemagne, qui se jette dans l’Ilmenau, faisant ainsi partie du bassin de l'Elbe. 
 Le xian de Luhe (陆河) est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine.
 Le district de Luhe (六合) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine.

Homonymie de toponyme